Машков Алексей Захарович (1921—1996) — советский офицер, Герой Советского Союза (29 октября 1943 года).

Биография 
Алексей Захарович Машков родился 20 июня 1921 года в деревне Кульбакино Смоленской губернии. Русский. В 1920-х годах семья переехала в Ярцево, где мать устроилась на ткацкую фабрику. Алексей учился в средней школе № 1 («Белая школа»), тут же вступил в комсомол. В 1939 поступил в Пятигорский педагогический институт (физико-математический факультет). Осенью 1939 был призван в армию, направлен в артиллерийскую часть. В начале июня 1941 года за отличие в боевой и политической подготовке получил офицерское звание.

Участие в Великой Отечественной войне и подвиг 
В 1942 году окончил курсы «Выстрел» и в том же году попал на фронт.

С 1943 года член ВКП(б)/КПСС.

20 сентября 1943 года командуя артиллерийской батареи 899-го артиллерийского полка (337-я стрелковая дивизия 40-й армии Воронежского фронта) старший лейтенант Машков, несмотря на яростный огонь противника, в числе первых с ходу преодолел реку Днепр, и огнём вверенной ему батареи способствовал удержанию и расширению плацдарма, а также прикрытию переправы (в районе села Бучак Каневского района Черкасской области Украины).

29 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Машкову Алексею Захаровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1198).

После войны 
После окончания войны, в 1945 году, окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде. В 1951 году окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского.

С июля 1960 года служил офицером оперативного управления Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.

В 1981 году ушёл в отставку.

Жил в Москве. Умер 27 сентября 1996 года. Похоронен на Преображенском кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (29 октября 1943);
 орден Ленина;
 орден Отечественной войны I степени;
 два ордена Красной Звезды;
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
 медали.

Примечания

Литература 
 . — С.282.
 Город на Вопи. — Ярцево: Вести Привопья, 1996. — 152 с. — ISBN 5-86064-024-2.

Ссылки 
 

Выпускники курсов «Выстрел»
Члены КПСС
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Преображенском кладбище